Aceasta este lista municipalităților din provincia Almería, situată în Andaluzia, sudul Spaniei.

 
Municipii din Spania